

Arredamento 
 Mobile – oggetto che serve all'arredamento di un ambiente

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Mobile – capoluogo della Contea di Mobile, Alabama
 Mobile – fiume dell'Alabama
 Mobile Bay – baia presso Mobile, Alabama
 Mobile – località della Contea di Maricopa, Arizona

Informatica
 Dispositivo mobile
 Mobile Internet Device
 Mobile computing

Musica 
 Mobile – gruppo musicale alternative rock canadese
 Mobile – album dei Beaver del 1999
 Mobile – singolo di Avril Lavigne del 2003, dall'album Let Go

Altro 
 Mobile – qualità dell'astrologia occidentale
 Mobile tipo di opera astratta dell'artista Alexander Calder
 Bene mobile – nel diritto, un tipo di bene
 Squadra mobile – ufficio della Polizia di Stato italiana, cui sono demandati compiti di polizia giudiziaria